Space Crusade – gioco da tavolo del 1990
 Space Crusade – videogioco del 1992